Die Extraliga 2000/01 war die neunte Spielzeit der tschechischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die Extraliga hatten sich mit ŠK Infinity Pardubice, SC A64 Lázně Slatinice, ŠK Dům armády Prag, TJ Nová Huť Ostrava, ŠK DP Holdia Prag, TJ TŽ Třinec, ŠK Sokol Vyšehrad, ŠK Zlín, SK ZČE Plzeň und Sokol Kolín die zehn Erstplatzierten der Saison 1999/2000 qualifiziert, außerdem waren der ŠK Dvorský Prag als Sieger der 1. česká liga 1999/2000 und der ŠK Hagemann Opava als Sieger der 1. moravskoslezská liga 1999/2000 aufgestiegen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2000/01.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier, über die Platzierungen entschieden zunächst die Mannschaftspunkte (2 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für eine Niederlage), anschließend die Brettpunkte (1 Punkt für einen Sieg, 0,5 Punkte für ein Remis, 0 Punkte für eine Niederlage).

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 18. und 19. November sowie 17. Dezember 2000, 13. und 14. Januar, 24. und 25. Februar, 17. und 18. März sowie 7. und 8. April 2001.

Saisonverlauf 

ŠK DP Holdia Prag, ŠK Hagemann Opava und SC A64 Lázně Slatinice lieferten sich einen Dreikampf um den Titel, der erst in der letzten Runde zugunsten der Prager entschieden wurden. Der Abstiegskampf bot weniger Spannung. TJ Nová Huť Ostrava verlor alle Wettkämpfe, und auch Sokol Kolín stand schon vor der letzten Runde als Absteiger fest.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schachveranstaltung 2000
Schachveranstaltung 2001